2 miejscowości w Polsce: 
 Wyszanów – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Szlichtyngowa 
 Wyszanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Wieruszów 

Zobacz też: Wyszanowo